Владимир Дитерихс:
 Дитерихс, Владимир Владимирович (1891—1951) — русский морской лётчик, герой Первой мировой войны.
 Дитерихс, Владимир Константинович (1860—1924?) — русский контр-адмирал.